Marek Brzeziński – polski dziennikarz radiowy,
 Marek Brzeziński (ur. 1949) – polski ekonomista, wykładowca akademicki,

Zobacz też 
 Mark Brzezinski – amerykański prawnik i dyplomata.